Inhalator tlenowy - rodzaj urządzenia pokładowego w samolotach. Inhalator ten umożliwia załodze samolotu na oddychanie tlenem z butli w czasie lotów na dużych wysokościach.
Przyrządy pokładowe statków powietrznych